Blue Horizon (platenlabel), een Brits platenlabel van bluesmuziek
 Blue horizon (The Cats) (1969), een lied van The Cats
 Blue horizon (Farmer's Daughter) (1999), een lied van de Canadese countryband Farmer's Daughter
 Blue horizon (Eric Gale) (1982), een album van Eric Gale
 Blue horizon (Rory Block) (1983), een rockalbum van Rory Block
 Blue horizon (Wishbone Ash) (2014), een rockalbum van Wishbone Ash
 Blue horizon (roman) (2003), een roman van de Zuid-Afrikaanse schrijver Wilbur Smith
 The Blue Horizon (Philadelphia), een boxgala in Philadelphia